Luces (en asturiano y oficialmente Lluces)  es un pueblo perteneciente a la parroquia de Llastres y al concejo de Colunga. El pueblo de Lluces está situado a 3 Km de Llastres, y a 5 Km de Colunga, que es la capital del concejo. Linda al norte con el Mar Cantábrico, al este con Llastres y al oeste con Castiellu de Llue. Las fiestas de Lluces son San Isidro Labrador, celebradas a mediados de mayo.

Además, tiene varios sitios de interés, como un par de capillas (de San Isidro y San Antonio) y un faro, el Faro de Lluces.

Referencies 

Colunga